Cory Schneider (né le  à Salem, Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Grâce à sa grand-mère, il possède également la nationalité suisse.

Carrière de joueur 

Premier choix des Canucks de Vancouver lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey en 2004. Il remporta plusieurs honneurs individuels avec les Eagles de Boston College. Ses performances lui permirent de représenter les États-Unis à quelques reprises lors de Championnat du monde junior de hockey sur glace. Il y remporta une médaille d'argent en 2004 chez les moins de 18 ans.

En 2007-2008, il commença sa carrière professionnelle avec le Moose du Manitoba de la Ligue américaine de hockey. Ce club étant l'équipe école des Canucks. Il faudra attendre la saison suivante pour le voir évoluer avec le club de la LNH. Il y joua huit parties dont deux victoires. Cette même saison, il remporta deux trophées d'importance au niveau de la LAH pour un gardien, soit le trophée Aldege-« Baz »-Bastien et le trophée Harry-« Hap »-Holmes. Il fut également nommé dans la première équipe d'étoiles.

Au cours des saisons suivantes, il s'affirme de plus en plus et remporte notamment en 2011, avec Roberto Luongo l'autre gardien des Canucks, le trophée William-M.-Jennings. Cette même année, les Canucks atteignent la finale de la Coupe Stanley mais s'inclinent face aux Bruins de Boston 4 victoires à 3.

Durant le lock-out de la saison 2012-2013, il a joué 8 matchs en Ligue nationale A, pour le HC Ambrì-Piotta. Il participe également à la Coupe Spengler avec le HC Fribourg-Gottéron.

Le 30 juin 2013, il a été échangé aux Devils du New Jersey en échange de leur choix de  ( au total).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2004-2005 || Eagles de Boston College || Hockey East || 18 || 13 || 1 || 4 ||  || 35 || 1,90 || 91,6 || 1|| 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Eagles de Boston College || Hockey East || 39 || 24 || 13 || 2 ||   || 76 || 2,11 || 93,0 || 8 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Eagles de Boston College || Hockey East || 42 || 29 || 12 || 1 ||  || 90 || 2,15 || 92,5 || 6 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|- 
| 2007-2008 || Moose du Manitoba || LAH || 36 || 21 || 12 || 2 ||   || 78 || 2,28 || 91,6 || 3 || 0 || 6 || 1 || 4 || 375 || 12 || 1,92 || 93,8 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Moose du Manitoba || LAH || 40 || 28 || 10 || 1 ||  || 79 || 2,04 || 93,0 || 5 || 4 || 22 || 14 || 7 ||  || 47 || 2,15 || 92,2 || 0 || 0
|- 
| 2008-2009 || Canucks de Vancouver || LNH || 8 || 2 || 4 || 1 || 355 || 20 || 3,38 || 87,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Moose du Manitoba || LAH || 60 || 35 || 23 || 2 ||  || 149 || 2,51 || 91,9 || 4 || 0 || 6 || 2 || 4 || 366 || 19 || 3,12 || 90,5 || 0 || 0
|-
| 2009-2010 || Canucks de Vancouver || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 || 79 || 5 || 3,80 || 91,5 || 0 || 0 ||  - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Canucks de Vancouver || LNH || 25 || 16 || 4 || 2 ||  || 51 || 2,23 || 92,9 || 1 || 0 ||  5 || 0 || 0 || 183 || 7 || 2,58 || 91,5 || 0 || 0
|- 
| 2011-2012 || Canucks de Vancouver || LNH || 33 || 20 || 8 || 1 ||  || 60 || 1,96 || 93,7 || 3 || 0 ||  3 || 1 || 2 || 183  || 4 || 1,31 || 96,0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 8 || 4 || 4 || 0 || 485 || 26 || 3,22 || 91,4 || 0 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Canucks de Vancouver || LNH || 30 || 17 || 9 || 4 ||  || 61 || 2,11 || 92,7 || 5 || 0 ||  2 || 0 || 2 || 117 || 9 || 4,62 || 88,0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Devils du New Jersey || LNH || 45 || 16 || 15 || 12 ||  || 88 || 1,97 || 92,1 || 3 || 4 ||  - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Devils du New Jersey || LNH || 69 || 26 || 31 || 9 ||  || 138 || 2,26 || 92,5 || 5 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Devils du New Jersey || LNH || 58 || 27 || 25 || 6 ||  || 122 || 2,15 || 92,4 || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Devils du New Jersey || LNH || 60 || 20 || 27 || 11 ||  || 163 || 2,82 || 90,8 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Devils du New Jersey || LNH || 40 || 17 || 16 || 6 ||  || 114 || 2,93 || 90,7 || 1 || 0 || 4 || 1 || 2 || 202 || 6 || 1,78 || 95 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Devils de Binghamton || LAH || 1 ||  ||  ||  ||  ||  || 1 || 95 ||  || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH || 26 || 6 || 13 || 4 ||  || 70 || 3,06 || 90,3 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Devils de Binghamton || LAH || 8 || 2 || 4 || 2 ||  ||  || 3,24 || 88,1 || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Devils du New Jersey || LNH || 13 || 3 || 6 || 2 ||  ||  || 3,53 || 88,7 || 1 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Devils de Binghamton || LAH || 14 || 7 || 7 || 0 ||  ||  || 2,71 || 90,3 || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 2 || 0 || 1 || 1 ||  ||  || 3,94 || 84,3 || 0 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Islanders de Bridgeport || LAH ||  || 

| 396 || 167 || 153 || 56 ||  || 902 || 2,40 || 91,9 || 25 || 4 || 14 || 2 || 6 || 665 || 26 || 2,35 || 93,1 || 0 || 0

Internationales 

| 2016 ||align="left"| Coupe du monde || 1 || 1 || 0 || 0 ||  ||  || 0 || 100 || 1 || ||align="left"| Septième
|-
| 2019 ||align="left"| Championnat du monde  || 6 || 3 || 3 || 0 ||  ||  || 2,49 || 92 || 0 ||  ||align="left"| Septième

Trophées et honneurs personnels 
Hockey East
 2005 : nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues
 2006 : nommé dans la  d'étoiles
National Collegiate Athletic Association
 2006 : nommé dans l'équipe américaine des étoiles
Ligue américaine de hockey
 2009 : récipiendaire du trophée Aldege-« Baz »-Bastien
 2009 : récipiendaire du trophée Harry-« Hap »-Holmes avec son coéquipier Karl Goehring
 2009 : nommé dans la  d'étoiles
Ligue nationale de hockey
 2011 : récipiendaire du trophée William-M.-Jennings avec Roberto Luongo

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1986
Naissance à Salem (Massachusetts)
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Gagnant du trophée William-M.-Jennings
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Islanders de Bridgeport
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey